Bankston ist der Name mehrerer Städte in den USA:

 Bankston (Alabama)
 Bankston (Illinois), im Saline County
 Bankston (Iowa)

Siehe auch:
 Bankstown